Janko může být:

slovenské rodné jméno
zdrobnělina slovenské varianty křestního jména Ján

příjmení
Henryk Janko (1807–1887) – polský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
Jaroslav Janko (1893–1965) – český matematik a statistik
Josef Janko (1869–1947) – český germanista
Marc Janko (* 1983) – bývalý rakouský fotbalový útočník, reprezentant
Martina Janková (* 1972) – česká operní pěvkyně
Oldřich Janko (1910–1945) – československý voják a příslušník výsadku Sulphur, popravený nacisty
Vladimír Janko (1917–1968) – československý odbojář, válečný veterán, generál a poúnorový politik KSČ

Související články 
Jan
Jana
Janek
Janeček